Hovedartikel: Sony Ericsson Open

Sony Ericsson Open 2010 (2010 Miami Masters), var en tennisturnering, der blev afholdt fra 22. marts til 4. april 2010. 2010-udgaven var den 26. udgave af Miami Masters og blev spillet udendørs på hard courts på Tennis Center ved Crandon Park i Key Biscayne, Florida, som er beliggende tæt ved Miami. Turneringen er en del af 2010 ATP World Tour and 2010 WTA Tour, Klassificerede som ATP World Tour Masters 1000.

Entrants

ATP World Tour

Seeding 

 Rangering 22. Marts, 2010.

Anden adgang 
Følgende spiller modtog et wildcard:
  Mario Ančić
  Ryan Harrison
  Filip Krajinović
  Carlos Moyà
  David Nalbandian

Følgende spiller opnåede deltagelse via kvalifikations turnering:
  Kevin Anderson
  Marcos Daniel
  Santiago Giraldo
  Andrey Golubev
  Marsel İlhan
  Denis Istomin
  Nicolás Lapentti
  Lu Yen-hsun
  Xavier Malisse
  Illya Marchenko
  Nicolás Massú
  Ricardo Mello
  Rainer Schüttler
  Ryan Sweeting

Withdrawals 
  Nikolay Davydenko (broken wrist) 
  Juan Martín del Potro
  Tommy Haas
  Lleyton Hewitt
  Gaël Monfils
  Carlos Moyà
  Radek Štěpánek

WTA Tour

Seeds 

 Ranking den 9 Marts, 2010.

Andre adgange til turneringen 
Følgende spiller modtog et wildcard til hovedturneringen:
  Justine Henin
  Michelle Larcher de Brito
  Petra Martić
  Alicia Molik
  Anastasia Pivovarova
  Arantxa Rus
  Ajla Tomljanović
  Heather Watson

Følgende spiller kvalificerede sig via kvalifikations turneringen:
  Sofia Arvidsson
  Elena Baltacha
  Casey Dellacqua
  Mariya Koryttseva
  Michaëlla Krajicek
  Regina Kulikova
  Varvara Lepchenko
  Bethanie Mattek-Sands
  Ayumi Morita
  Pauline Parmentier
  Tsvetana Pironkova
  Anastasia Rodionova

Herresingle finalerne 
Uddybende artikel: Sony Ericsson Opon 2010 Herresingle

 Andy Roddick –  Tomáš Berdych 7-5, 6-4
 Det var Roddick's anden titel i 2010 og 29th i hans karrierer. Det var hans femte Masters 1000 titel. Det var hans sejre i Miami, som han også vandt i 2004.

Damesingle finalerne

Finals 
Uddybende artikel: Sony Ericsson Opon 2010 Damesingle

Henvisninger 
 ATP World Tour Masters 1000

Noter 

WTA Tour 2010